Цвингенберг може бити:

 Цвингенберг (Бергштрасе), град у округу Бергштрасе, у њемачкој покрајини Хесен.
 Цвингенберг (Баден), општина у округу Некар-Оденвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.